A Série A do Campeonato Paulista de Rugby é a principal divisão da disputa de rugby union entre equipes do estado de São Paulo. Em 2015, são 8 participantes: Pasteur, Rio Branco, Bandeirantes, SPAC, São José, Jacareí, Indaiatuba e Poli.

Fórmula de disputa

A fórmula nos últimos anos tem sido a de uma fase única, com turno e returno, todos contra todos. A equipe que obtém o melhor desempenho é declarada Campeã Paulista. Em 2015, houve aumento para oito equipes participantes para 6 equipes. O campeão da Série B de 2015 tem promoção automática, e o último colocado da Série A desse ano disputa uma repescagem contra o vice-campeão da Série B.

Edições

Títulos por equipe 
São José RC - 11 títulos (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2016)
Rio Branco RC - 6 títulos (1993-1995, 1997, 2001 e 2002)
Bandeirantes RC - 5 títulos (1990, 1996, 1998, 2000 e 2003)
Pasteur Athletique Club - 2 títulos (2012 e 2015)
Medicina Rugby - 1 título (1979)
São Paulo FC - 1 título (1986)
Alphaville TC - 1 título (1987)
SPAC - 1 título (1999)
Poli Rugby  - 1 título (2017)

Equipes que participaram